Lotus Renault GP ist der offizielle Teamname des Formel-1-Konstrukteurs

 Renault in der Saison 2011
 Lotus ab der Saison 2012